Bereschnyzja (ukrainisch ; russische Entsprechung /Bereschniza) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

Ortschaften
 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Kalusch, siehe Bereschnyzja (Kalusch)
 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Werchowyna, siehe Bereschnyzja (Werchowyna)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Sambir, siehe Bereschnyzja (Sambir)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj, Stadtgemeinde Schydatschiw, siehe Bereschnyzja (Stryj, Schydatschiw)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj, Stadtgemeinde Stryj siehe Bereschnyzja (Stryj)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Sarny, siehe Bereschnyzja (Sarny)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Wyschnyzja, siehe Bereschnyzja (Wyschnyzja)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Manewytschi, siehe Bereschnyzja (Manewytschi)

Gewässer
 Bereschnyzja (Limnyzja), Nebenfluss der Limnyzja, Flusssystem Dnister